61-й чемпионат Европы по тяжёлой атлетике прошёл с 18 по 26 сентября 1982 года во Дворце спорта «Тиволи» в Любляне (Югославия). В нём приняли участие 128 атлетов, которые были разделены на 10 весовых категорий и соревновались в двоеборье (рывок и толчок). Этот турнир был проведён в рамках 56-го чемпионата мира.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

1982
Сентябрь 1982 года
Чемпионаты Европы в 1982 году
Международные спортивные соревнования в Любляне
Чемпионаты Европы в Югославии
Спорт в Югославии в 1982 году
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Югославии
1982 год в тяжёлой атлетике